Virginian steht für:

 Virginian (Schiff, 1905), Transatlantikdampfer
 Virginian Railway, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Kaiser Virginian, US-amerikanischer PKW, siehe Kaiser Special
 Virginian, US-amerikanischer PKW von Richmond Iron Works

Siehe auch:
 The Virginian
 Virginia (Begriffsklärung)